Алексей Петрович Воеводин (род. 3 ноября 1947, Дебальцево) — доктор философских наук, эстетик, культуролог, философский антрополог; автор ряда научных работ на русском и украинском языках.

В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины Воеводин принял решение отказаться от эвакуации в Старобельск и остаться в Луганском университете в составе ЛНР.

Биография 
Окончил Луганский государственный национальный университет имени Тараса Шевченко (1974). Заведует кафедрой философии культуры и культурологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Главные направления научных исследований: сущность эстетического, специфичность эмоционально чувственных абстракций и обобщений, практическая типология эстетических чувств, своеобразие теоретико-эстетического знания, рационально теоретические формы в структуре художественного сознания, эстетическая антропология, закономерности развития искусства, проблемы мировоззрения и социальной регуляции. курсы «Философия культуры», «Теория культуры», «История культуры», «Эстетика», «Этика», «Эстетическая антропология».

Научная работа 
Автор более 90 научных и научно методических трудов, в том числе 4 научных монографий (из них 2 монографии в соавторстве).

Автор книг: «Становление рационально-теоретических форм в структуре художественного сознания: опыт историко-генетической реконструкции» (Луганск, 1996 г.), «Естетичні виміри моралі» (Луганск, 2009 г., в соавторстве), «Естетична оцінка» (Луганск, 2010 г., в соавторстве) «Эстетическая антропология» (Луганск, 2010 г.), и других публикаций, в которых исследуются культурологические закономерности социальной регуляции и эстетических состояний человека.

Литература 
 Воеводин А. П. Эстетическая антропология  : Монография / МВД Украины, Луганский государственный университет внутренних дел им. Э. А. Дидоренко, Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля. — Луганск: РИО ЛГУВД им. Э. А. Дидоренко, 2010. — 368 с. ISBN 978-966-2905-79-3
 Воєводін О. П. Естетична оцінка (текст): монографія / Воєводін О. П., Горохова О. В. — Луганськ: видавництво СНУ ім. В. Даля, 2010. — 140 с.: бібліогр. 200 назв. 
 Воєводін О. П. Естетичні виміри моралі (текст): монографія / О. П. Воєводін, Г. Ю. Галгаш ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. — Луганськ: 2009. — 164 с. — Бібліографія: с. 150—162. ISBN 978-966-590-723-7

Выпускники Луганского национального университета
Философы Украины
Эстетики
Философы СССР